Hochwald kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Hochwald, Solothurn, ort och kommun i kantonen Solothurn,

Tjeckien 

 Vysoká (berg i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Hvozd (berg i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar